Pojem editor může mít více významů:

 Filmový střihač – anglicky editing, tedy editor filmu
 Redaktor – případně vedoucí redaktor, technický redaktor atd.
 Textový editor – počítačová aplikace, která slouží k úpravám textu
 Editor videí – člověk který upravuje, stříhá např. YouTube videa atd.

Poznámky  
Editor knihy nebo periodika může mít k ruce i koeditora, ale zpravidla vždy spolupracuje s korektorem.
Anglické editor-in-chief značí zpravidla šéfredaktora nebo snad i vedoucího vydání.
Úpravy Wikipedie se označují jako editace, ale jejich autoři nejsou primárně označováni jako editoři, ale jako uživatelé (stejně jako anglicky users) nebo wikipedisté (anglicky Wikipedians, německy Wikipedianer, slovensky redaktori).

Související články 
 Editace
 Koeditor
 Korektor
 Redaktor

Externí odkazy 
 
Popis funkce/pozice "editor" v Encyklopedii profesí